Pankiewicz, Pankowicz, Pankevičius, Pankevich ist der Familienname folgender Personen:

 Anastazy Jakub Pankiewicz (1882–1942), polnischer Franziskaner
 Eugeniusz Pankiewicz (1857–1898), polnischer Pianist und Komponist
 Józef Pankiewicz (1866–1940), polnischer Maler
 Julia Pankiewicz (* 1999), polnische Automobilrennfahrerin
 Tadeusz Pankiewicz (1908–1993), polnischer Pharmazeut